Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 1954 года () — турнир по олимпийской системе, в котором 24 команды определяли национального чемпиона США по баскетболу среди студенческих мужских баскетбольных команд. Турнир начался 8 марта 1954 года, а финальная игра прошла 20 марта в Канзас-Сити (штат Миссури). В рамках турнира было сыграно 28 матчей, включая матчи за третье место в каждом регионе и матч за третье место в турнире.

В чемпионате 1954 года команда Университета Ла Салль, под руководством тренера Кена Лоеффлера, одержала победу над Университетом Брэдли со счётом 92:76. Самым выдающимся игроком турнира был назван баскетболист Ла Салля Том Гола.

Места проведения 
Следующие места были выбраны для проведения турнира 1953 года:

Региональные игры

Регион Восток-1 
 Первый раунд — Баффало-мемориал-одиториум, Баффало, Пенсильвания (8 марта)
 Первый раунд — Кэмерон-индор-стэдиум, Дарем, Дарем (8 марта)
 Региональный полуфинал и финал — Палестра, Филадельфия, Пенсильвания (12 и 13 марта)

Регион Восток-2 
 Первый раунд — Аллен каунти вор мемориал-колизеум, Форт-Уэйн, Индиана (9 марта)
 Региональный полуфинал и финал — Айова-филд-хаус, Айова-Сити, Айова (12 и 13 марта)

Регион Запад-1 
 Первый раунд — Робертсон-мемориал-филд-хаус, Пеория, Иллинойс (8 марта)
 Региональный полуфинал и финал — Галлахер-холл, Стиллуотер, Оклахома (12 и 13 марта)

Регион Запад-2 
 Первый раунд и региональный полуфинал и финал — Джилл-колизеум, Корваллис, Орегон (9, 12 и 13 марта)

Финал четырёх 
 Муниципал-одиториум, Канзас-Сити, Миссури (17 и 18 марта)

Команды

Турнирная сетка 
* — игры с овертаймом

Регион Восток-1

Регион Восток-2

Регион Запад-1

Регион Запад-2

Финал четырёх

Игра за национальное третье место

Игры за региональные третьи место

Примечания

Ссылки 
 1954 NCAA Tournament

Сезоны студенческого баскетбола в США
1954 год в баскетболе